Een verkeersweg:
 N860 (België)
 N860a (België)
 N860 (Nederland), zie Provinciale weg 860

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing